Alliantie voor de Vooruitgang (Peru) (Alianza para el Progreso), een politieke partij in Peru sinds 2001
Alliantie voor de Vooruitgang (Kennedy) (Alliance for Progress), hulpprogramma voor Latijns-Amerika op initiatief van John F. Kennedy